Granik może oznaczać:
 Granik – osada w województwie zachodniopomorskim
 granik – ryba z rodzaju Epinephelus
 Granik (Graníkos) – rzeka w północno-zachodniej Turcji
 Granik – jednostka wagi obowiązująca w Polsce od 1819 roku

Zobacz też 
 Bitwa nad Granikiem
 Granik wielki – gatunek ryby
 Debra Granik